
Molekulska formula -{C8H14}- se može odnositi na:

 Ciklookten
 Biciklo[2.2.2]oktan
 Biciklo[3.3.0]oktan
 3-metilbiciklo[2.2.1]heptan
 Metilencikloheptan
 2,2-dimetil-3-heksin
 Biizobutenil
 Alilciklopentan
 Oktini
 1-Oktin
 2-Oktin
 3-Oktin
 4-Oktin
 Metilciklohepten
 Bimetalil